Michailídis ou 
 Andréas Michailídis, député grec,
 , député chypriote, 
 , personnalité politique chypriote, 
 , actrice,
 , personnalité politique gréco-chypriote, 
 Dómna Michailídou, économiste et personnalité politique grecque,
 , footballeuse grecque, 
 , réalisateur, scénariste et dramaturge grec, 
 , juriste grec et président de l'Académie d'Athènes,
  metteur en scène grec,
 , marchand et propriétaire foncier chypriote-grec, 
 , architecte chypriote,
 , poète chypriote,
 Yiánnis Michailídis, footballeur grec.